Forward March – film del 1923
Ciao amici! (Forward March) – film del 1941 diretto da Montague Banks (Monty Banks)
Forward March – film del 1987 diretto da Luciano B. Carlos